María Isabel Rodríguez ist der Name folgender Personen:

 María Isabel López Rodríguez (* 1995), spanische Sängerin, siehe María Isabel
 María Isabel Rodríguez Rivera (* 1999), spanische Fußballspielerin, siehe Misa Rodríguez